1 Mazowiecki Pułk Ochrony – JW 4829; stacjonował w Górze Kalwarii
 4 Pułk Ochrony (4 Bieszczadzki Pułk Zmotoryzowany) – JW 2667; stacjonował w Sanoku
 14 Mazurski Pułk Ochrony – JW 2839; stacjonował w Olsztynie
 Pułk Ochrony im. gen. dyw. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego – JW 2414; stacjonuje na Okęciu w Warszawie
 Pułk Ochrony Rządu KBW